

Persone 
 Wu Ming – collettivo di scrittori italiani
 Chen Ming – scrittore cinese
 Fung Kai Ming – calciatore cinese
 Li Ming (1971) – calciatore cinese
 Li Ming (1975) – calciatore cinese
 Yao Ming – cestista cinese

Altro 
 Dinastia Ming – dinastia della Cina
 Ming – vongola